| teammänner        = 5 
| teamfrauen        = 1
| abgesagtmänner    = 1 
| abgesagtfrauen    = 3 
| prejšnja          = 2012/13
| naslednja         = 2014/15
}}

Svetovni pokal v smučarskih skokih 2013/14 je bila petiintrideseta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih za moške in tretja za ženske. Finale svetovnega pokala je zaradi prenove sicer bil v Planici, toda ne na letalnici ampak na Bloudkovi velikanki. Organizirana je bila tudi ena tekma mešanih ekip, ki je bila na sporedu 6. decembra 2013 v Lillehammerju.

Med moškimi je slavil Poljak Kamil Stoch in osvojil svoj prvi veliki kristalni globus. Za Poljsko je to prvi naslov po letu 2007, ko je slavil Adam Małysz. V seštevku poletov je prvič slavil Peter Prevc. Pokal narodov je šel v Avstrijo.

Med ženskami je drugič zaporedoma slavila Sara Takanaši in osvojila svoj drugi kristalni globus. Pokal narodov je šel na Japonsko.

Zmagovalci sezone

Tekmovanje

Moški

Spored tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Svetovni pokal v poletih

Pokal narodov

Ženske

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Pokal narodov

Mešano

Viri 
  (moški)
  (ženske)

2014 v športu
2014